Bullseye puede referirse a:
 Blanco, el centro de la diana.
 Bullseye, personaje de la franquicia Toy Story, conocido en Hispanoamérica como «Tiro al Blanco» y en España como «Perdigón».
 Bullseye, episodio de la serie de televisión American Horror Story.
 Bullseye, personaje de Marvel Comics.
 Bullseye, programa de televisión británico.
 Bullseye, programa de televisión estadounidense.